Le tir longue distance est une des épreuves de la Sarbacane sportive, consistant à toucher la cible du plus loin possible.

Matériel et déroulement 

 Cible de 24 cm de diamètre
 Sarbacane sans restriction de longueur
 Fléchettes papier ou acier
 3 fléchettes par tentative
 1 fléchette réussie pour valider le tir
 Distance de départ libre
 Recul libre après réussite

Évolutions 

Des discussions sont en cours depuis juillet 2006 dans les fédérations principales (IFA, ASBA) ainsi qu'à la FSBA pour définir des restrictions aux niveaux suivants :
 Restriction de longueur maximale de tube (selon les performances linéaires des sarbacanes modernes, il va s'agir de limiter la longueur tolérée, cependant, il devient quasiment impossible de maintenir une visée avec une longueur dépassant les 6 pieds, soit 183 cm)
 Restriction du nombre de tentatives ou du temps limite (bien que l'épreuve soit éprouvante physiquement, il va de soi de définir une limite, soit en temps soit en nombre de fléchettes, pour éviter que statistiquement au bout d'un certain temps ou d'un nombre important de fléchettes la cible soit atteinte)
 Restriction de la chance en validant un nombre définit de fléchettes réussies (le fait de positionner à 3 fléchettes à réussir par exemple, supprimerait le facteur chance)

Records du monde 
 , Bruce Bell , 36 m (tube 1,22 cm)
 , Stéphane Jouanneau , 41 m (tube 1,53 m)

Sarbacane